Răchițele se poate referi la:
 planta cu acest nume (Vaccinium oxycoccos)
 Răchițele, sat în județul Cluj
 Răchițele de Jos, sat în județul Argeș
 Răchițele de Sus, sat în județul Argeș
 Cascada Răchițele

Altele 
 Poiana Răchițelii, sat în județul Hunedoara

Vezi și 
 Râul Răchițele (dezambiguizare)

 Răchita (dezambiguizare)
 Răchiți (dezambiguizare)
 Răchitiș (dezambiguizare)
 Răchitova (dezambiguizare)
 Răchitoasa (dezambiguizare)

Toponime românești